Laoküla ist der Name folgender Dörfer in Estland:
 in der Landgemeinde Keila (Kreis Harju), siehe Laoküla (Keila)
 in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare), siehe Laoküla (Saaremaa)